Gevenich (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Gevenich (Linnich), een plaats in de Duitse gemeente Linnich, deelstaat Noordrijn-Westfalen